Kopina peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
Kopina, un village du powiat de Łęczna
Kopina, un village du powiat de Łuków
Kopina, un village du powiat de Parczew
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Kopina, un village

Homonymie de localités